Храни́тель:
 Хранитель — должность и лицо (или учреждение), которое ответственно за хранение чего-либо.

Должность 
 Хранитель государственной печати, в средневековье — канцлер.
 Хранитель архива — архивариус.
 Хранитель музея или  — музейных фондов и экспонатов.
 
  — принадлежащего нации культурного наследия.

Религия 
 Ангел-хранитель — ангел, добрый дух, данный человеку Богом при крещении для помощи и руководства.

Культура 
Литература
 «Хранитель времени» — роман американского фантаста Дэвида Зинделла, опубликованный в 1988 году.
 «Хранитель Священного Духа» — первый из десяти приключенческих фэнтези-романов Нахоко Уэхаси, опубликованный в 1996 году.
 «Хранитель мечей» — цикл романов Ника Перумова в жанре фэнтези.
 «Хранитель древностей» — роман Юрия Домбровского.
Персонажи
 Хранитель времени — персонаж Волшебной страны А. М. Волкова.
Фильмы и телесериалы
 «Хранитель» — название ряда фильмов.
 «Хранитель» — российский телесериал 2009 года

Прочее 
 Хранитель — российское издательство.
 Хранитель Урожая — отменённое созвездие северного полушария неба.
 Хранитель экрана — скринсейвер, компьютерная программа, разработанная с целью предотвращения выжигания люминофора или выгорания пикселя от статичного изображения.
 Хранитель-1 — бортовой измерительный комплекс для измерения температуры буксовых узлов колесных пар пассажирских вагонов.

См. также 
 Консерватор | Куратор | Консерванты
 Хранительница |